Blue Train (deutsch ‚Blauer Zug‘) steht für:
 Blue Train (Album), Album von John Coltrane (1957)
 Blue Train (Radrennsport), Spitzname des Radsportteams der US-amerikanischen Postverwaltung

Züge:
 Blue Train (Japan), Schlafwagen in Japan
 Blue Train (Südafrika), Luxuszug in Südafrika
 Blue Train (Türkei), Reisezug in der Türkei
 Blue Train (Indien), Zugverbindung zwischen Bombay und Kalkutta
 Luxuszug in Frankreich, siehe Train Bleu

Siehe auch:
 Plavi voz (Blauer Zug), Sonderzug des jugoslawischen Präsidenten Tito
 All Aboard the Blue Train, Album von Johnny Cash (1962)
 Der blaue Express (Roman) (Originaltitel The Mystery of the Blue Train), Kriminalroman von Agatha Christie (1928)